Невдубстро́й — железнодорожная станция в Кировском районе Ленинградской области, расположенная к юго-востоку от города Кировска.

При строительстве станции было присвоено название ближайшего крупного населённого пункта — посёлка Невдубстрой. После переименования посёлка в Кировск и присвоения ему статуса города в 1953 году за станцией было сохранено её старое название.

Описание 
Станция расположена возле склада Вторчермет в трёх километрах от Кировска. К северо-западу от станции находится служебная линия к Дубровской ТЭЦ. Два из четырёх путей электрифицированы. Имеется островная платформа. Действует регулярное пассажирское сообщение пригородными электропоездами до Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга, на станции Мга составы меняют направление движения.

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 76.
 Станция Невдубстрой на сайте Единая сетевая разметка

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)
Тупиковые железнодорожные станции